2 miejscowości w Polsce: 
 Węgierskie – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Węgierskie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn

Zobacz też: Kąty Węgierskie